L'Edifici d'habitatges al carrer Argenteria, 65 és una obra de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
Casa d'habitatges remodelada al segle XVIII; consta de dos cossos, un de planta baixa i dos pisos, possiblement casa artesana en el seu origen amb escala que comunica directament des del local comercial, i un altre, el principal, amb un pis més, els orígens de la qual es remunten als segles XI-XII. Tots els balcons són de llosana de ferro i rajoles -recentment s'han col·locat unes rajoles totalment inadequades-, i, entre les baranes de ferro forjat, són especialment interessants les de la balconera del primer i els dos balcons del segon -sempre al cos principal- amb senzills ornaments d'inici del . Bona part de la planta baixa era ocupada per la botiga de teixits "Sucesores de Modesto Aznar" que, tot i desapareguda, manté la decoració exterior, atribuïda a Pere Catà, i formada per una extensa biga de fusta amb relleus i aplacats metàl·lics, que reposa sobre capçals també de fusta i peus drets de pedra. En un pati posterior hi ha, procedent d'un altre edifici, una llinda gòtica. En canviar el propietari als anys setanta, Lluís Clotet dugué a terme una reforma interior generalitzada de la casa i el 1979-80 s'instal·là als baixos la sala Zeleste fins a l'any 1985.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera